I wojna austriacko-turecka – 1525-1555 (także: IV wojna wenecko-turecka)
 II wojna austriacko-turecka – 1566-1568
 III wojna austriacko-turecka – 1593-1615
 IV wojna austriacko-turecka – 1663-1664
 V wojna austriacko-turecka – 1683-1699 (także: VII wojna wenecko-turecka)
 VI wojna austriacko-turecka – 1716-1718
 VII wojna austriacko-turecka – 1735-1739
 VIII wojna austriacko-turecka – 1787-1792